Шнайдр () — фамилия.

См. также 
 Шнайдер
 Шнейдер